Japanse ijshockeyploeg (mannen)
 Japanse ijshockeyploeg (vrouwen)